Landtagswahlkreis 43 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Calw (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Tauberbischofsheim (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Cottbus I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Spree-Neiße II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Herzberg – Finsterwalde I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Offenbach-Stadt (seit 1983)
 Wahlkreis 43 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 43 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Soltau (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Walsrode (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Barsinghausen (2003)
 Landtagswahlkreis Langenhagen (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Braunschweig III (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Düsseldorf III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf IV (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Mettmann III (2000)
 Landtagswahlkreis Mettmann IV (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Moers III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf I (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Nordwest (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Kaiserslautern I (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Dresden 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Dresden 1 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 2 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden V (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Weißenfels (2016)
 Landtagswahlkreis Zeitz (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Halle V (2002)
 Landtagswahlkreis Halle VI (1994 und 1998)
 Landtagswahlkreis Weißenfels I – Naumburg II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Nord (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Reinbek (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Geesthacht (1967)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Süd (1950)

in Thüringen
 Wahlkreis Altenburger Land I (seit 1999)
 Wahlkreis Altenburg I (1994)
 Wahlkreis Suhl, Land – Schmalkalden II (1990)